Eutriconodonta — ряд викопних ссавців інфракласу Allotheria. Група існувала в Азії, Європі, Північній і Південній Америці у юрському періоду і в крейдяному періодах.

Філогенія 
Кладограма за Averianov & Lopatin, 2011:

Кладограма за Gao et al., 2010 та Meng, Wang & Li, 2011:

Примітки 

Вимерлі ряди ссавців
Триконодонти